

Aziende 
 International Data Corporation

Codici 
 idc – codice ISO 639-3 della lingua ido

Informatica 
 Internet delle cose